Hokland ist der Name von

 Oddrun Hokland (1942–2022), norwegische Leichtathletin
 Peter Hokland, Wissenschaftler
 Jørn Hokland (* 1966), norwegischer Psychologe
 Marianne Hokland, Wissenschaftler